

Pessoas
Balthasar Neumann
Carl Neumann
Erich Neumann
Franz Neumann
Gustav Neumann
John von Neumann
Kurt Neumann
Meta Elste-Neumann
Paul Neumann
Václav Neumann

Outros
6351 Neumann

Desambiguações de sobrenomes

de:Neumann#Bekannte Namensträger